Malovice steht für mehrere Orte in Tschechien:

 Malovice (dt. Großmalowitz), Gemeinde im Okres Prachatice
 Malovice (Bor) (Mallowitz), Ortsteil von Bor, Okres Tachov
 Malovice (Malowitz), Ortsteil von Erpužice, Okres Tachov
 Malovice (Malowitz), Ortsteil von Miličín, Okres Tábor